Суперкубок УЄФА 2011 — 36-й розіграш Суперкубка УЄФА. У матчі зіграли переможець Ліги чемпіонів 2010–2011 іспанська «Барселона» та переможець Ліги Європи 2010–2011 португальський «Порту». Гра відбулася на стадіоні Стадіоні Луї II у Монако 26 серпня 2011 року. За підсумками гри титул володая Суперкубка УЄФА вчетверте за свою історію здобула «Барселона».

Команди 

* жирним позначено переможні роки.

Матч

Статистика 

</div>

Див. також 
 Ліга чемпіонів УЄФА 2010—2011
 Ліга Європи УЄФА 2010—2011

Примітки

Посилання 
 Суперкубок УЄФА 2011 

2011 у футболі
2011
Футбольні змагання у Монако
Серпень 2011